Sipylos (griechisch ) ist:

In der griechischen Mythologie:
 Sipylos (Sohn des Amphion), ein Niobide
 Sipylos (Skythe), besiegte zusammen mit den Thraker Mopsos die Amazonen
 Sipylos (Gottheit), ein Gott des gleichnamigen Berges (s. u.)

Weiters:
 ein Gebirge in Lydien, siehe Sipylos (Gebirge), heute der Spil Dağı in der Türkei